

Personnalités 
Le patronyme Marais indique une provenance : le(s) marais. 
Le -ais peut se muer en -et, ets, est, voire -é.

Il peut se décliner avec le particule de- ou du-. 
La déclinaison peut aussi se faire au pluriel : des-. 

La forme Marest'' peut renvoyer au nom d'un village existant, dont l'origine étymologique est identique.

famille
 Famille Maret de Bassano, famille installée à Dijon au xviie siècle ;
 Hugues Maret, médecin français du  ;
 Hugues-Bernard Maret, Duc de Bassano, homme politique et académicien du , fils du précédent ;
 Jean Philibert Maret, préfet du Loiret en 1800, frère du précédent ;
 Napoléon Joseph Hugues Maret de Bassano,  Duc de Bassano, sénateur du Second Empire ;
 Henri Maret (1837-1917), journaliste et homme politique, apparenté aux précédents ;

autres personnalités
 Arthur Maret (1892-1987), personnalité politique suisse ;
 Cyrille Maret (1987-), judoka français ;
 Henry Maret (1805-1884), ecclésiastique et théologien français ;
 Jean-Claude Maret (1941-), scénographe suisse ;
 Marc Antoine Sirugue-Maret (1754-1842), médecin, militaire et homme politique français ;
 Pascale Maret, femme de lettres française ;
 Sylvie Maret, lutteuse française.

Lien externe 
 

Patronyme vendéen
Patronyme lorrain
Patronyme gascon
Patronyme picard
Patronyme normand
Patronyme breton